Estació de tren de la ciutat de Girona: Estació de Girona
 Estació de metro de la línia 4 del metro de Barcelona a l'Eixample: Estació de Girona (Metro de Barcelona)